Der Speerwurf der Männer bei den Leichtathletik-Europameisterschaften 1974 wurde am 7. und 8. September 1974 im Olympiastadion von Rom ausgetragen.

Europameister wurde der finnische EM-Vierte von 1971 Hannu Siitonen. Er gewann vor dem EM-Dritten von 1971 Wolfgang Hanisch aus der DDR. Bronze ging an den Norweger Terje Thorslund.

Bestehende Rekorde 

Der bestehende EM-Rekord wurde bei diesen Europameisterschaften nicht erreicht. Die größte Weite von 89,58 m erzielte der finnische Europameister Hannu Siitonen, womit er 1,94 m unter dem Rekord blieb. Zum Welt- und Europarekord fehlten ihm 4,50 m.

Legende 
Kurze Übersicht zur Bedeutung der Symbolik – so üblicherweise auch in sonstigen Veröffentlichungen verwendet:

Qualifikation 
7. September 1974, 11:15 Uhr

Zwanzig Wettbewerber traten zur in zwei Gruppen Qualifikationsrunde an. Vierzehn von ihnen (hellblau unterlegt) übertrafen die Qualifikationsweite für den direkten Finaleinzug von 78,00 m. Damit war die Mindestzahl von zwölf Finalteilnehmern übertroffen. Die Athleten bestritten am darauffolgenden Tag gemeinsam das Finale.

Gruppe A

Gruppe B

Finale 

8. September 1974, 16:15 Uhr

Weblinks 
 Roma European Championships, european-athletics.org, abgerufen am 12. November 2022
 European Championship 1974 Rom, Men Javelin Throw, todor66.com, abgerufen am 12. November 2022
 Track and Field Statistics, EM 1974, trackfield.brinkster.net, abgerufen am 12. November 2022
 European Championships Munich 2022 – Statistics Handbook Athletics, 12th European Athletics Championships Roma ITA, 02–08 SEP 1974, Stadio Olimpico, Men Javelin Throw, S. 578, englisch (PDF, 30.741 KB), downloads.european-athletics.com, abgerufen am 12. November 2022

Einzelnachweise und Anmerkungen 

Wettbewerb der Leichtathletik-Europameisterschaften 1974